Суперкубок Франции по футболу () — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют чемпион Франции и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона, проходящее под эгидой Французской федерации футбола.

История 
Первый розыгрыш подобного кубка был проведен с подачи Союза профессиональных союзов спортивных журналистов Франции в 1949 году. Официальное и полное имя первого розыгрыша «суперкубка» — «Трофей чемпионов Габриэля Ано». Этот матч представлял собой противостояние чемпиона Франции и обладателя Кубка Франции.

В 1996 году «Осер» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Франции, поэтому розыгрыша Суперкубка не состоялось. В 2008, после двойного успеха «Лиона», в матче за Суперкубок участвовал «Бордо» как серебряный призёр чемпионата Франции. Несмотря на то, что кубок разыгрывался и ранее, официально он был установлен только в 1995 году Французской федерацией футбола

В настоящее время в случае ничейного завершения матча назначаются послематчевые пенальти, хотя до 1985 года в случае ничейного исхода основного времени матча назначалась «разделённая победа» и обладателем Суперкубка считались обе команды. Так случилось в 1971 году, обладателями Суперкубка стали «Марсель» и «Ренн», а в 1961 году при ничейном завершения матча между «Монако» и «Седаном» — 1:1, был брошен жребий и обладателем Суперкубка волей судьбы стал «Монако».

Результаты

Достижения по клубам

Статистика 

 Наибольшее количество побед в Суперкубке одержал: «Пари Сен-Жермен» (11)
 Наибольшее количество участия в Суперкубке: «Пари Сен-Жермен» (16).
 «Пари Сен-Жермен» принадлежит рекорд по самой длинной серии побед в Суперкубке Франции: 8 матчей с 2013 по 2020 годы.
 «Пари Сен-Жермен» принадлежит рекорд по самой длинной серии участия в Суперкубке Франции: 10 матчей с 2013 по 2022 годы.
 «Пари Сен-Жермен» является обладателем рекорда по самому большому количеству поражений в Суперкубке Франции: 5 матчей.
 Наибольшее количество мячей (9) в Суперкубке Франции было забито в матче между «Марселем» и «Лиллем» в 2011 году (5:4).
 Наибольшая разница мячей (6) в Суперкубке Франции было забито в матче между: «Реймсом» и «Лиллем» в 1955 году (7:1).
 Наибольшее количество мячей в Суперкубке Франции было забито победителем: (7) «Реймс» в 1955 году.
 Наибольшее количество мячей в Суперкубке Франции было забито побежденным: (4) «Лилль» в 2011 году.
 Наименьшее количество мячей в Суперкубке Франции было забито победителем: (0) «Монако» в 2000 году, «Бордо» в 2008 году и «Олимпик Марсель» в 2010 году.
 Наименьшее количество мячей в Суперкубке Франции было забито побежденным: (0) «Ницца» в 1956 и 1959 годах, «Олимпик Лион» в 1967 и 2008 годах, «Пари Сен-Жермен» в 1986 и 2010 годах, «Сент-Этьен» в 1970 году, «Нант» в 1973 и 2000 годах, «Ланс» в 1998 году, «Бордо» в 1999 году и «Генгам» в 2009 году.
 «Олимпик Лион» проиграл в Суперкубке Франции два сезона подряд.
 Наибольшее количество зрителей на матче Суперкубка Франции: 56 237 человек на стадионе имени 7 ноября в Радесе (Тунис), 28 июля 2010 года.
 Число побед по регионам: 13 Рона — Альпы, 8 Прованс — Альпы — Лазурный берег, 6 Шампань — Арденны, 3 Страна Луары и Аквитания, 3 Иль-де-Франс, 1 Бретань, Корсика и Верхняя Нормандия.

Примечания

Ссылки 
 Статистика Суперкубка Франции на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Франция
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года